Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2008/09 enthält alle Spieler, die in der Meesterklasse 2008/09 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. HMC Calder setzte am meisten Spieler ein, nämlich 19, während die Bussums SG mit 12 Spielern auskam. Insgesamt kamen 152 Spieler zum Einsatz, von denen 43 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbeste Spieler der Saison waren mit jeweils 7,5 Punkten aus 9 Partien Jan Smeets (Hilversums SG) und Erik van den Doel (HMC Calder), einen Punkt weniger erzielten Daan Brandenburg (hotels.nl/Groningen) und Wouter Spoelman (Hilversums SG).
Mit Yasser Seirawan, Vladimir Chuchelov (beide Hilversums SG), Konstantin Landa, Arkadij Naiditsch, Iozefina Paulet (alle hotels.nl/Groningen), Remco Sprangers (HMC Calder) und Etienne Goossens (Schrijvers Rotterdam) erreichten sieben Spieler 100 %. Seirawan wurde fünfmal eingesetzt, Chuchelov und Landa je viermal, Naiditsch und Paulet je zweimal, Spranger und Goossens je einmal.

Ältester Spieler der Saison war für HMC Calder spielende Jānis Klovāns (1935–2010), jüngster Spieler der bei ESGOO Enschede spielende Zyon Kollen (* 1995).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2008); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2008), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2008; ARM = Armenien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, ENG = England, GER = Deutschland, LAT = Lettland, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Hilversums Schaakgenootschap

hotels.nl/Groningen

HMC Calder

Utrecht

Schrijvers Rotterdam

Leidsch Schaakgenootschap

ESGOO Enschede

Homburg Apeldoorn

Schaakvereniging Voerendaal

Bussums Schaakgenootschap

Anmerkungen 

 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 

 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)
 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Schach 2008
Schach 2009
Meesterklasse
Wikipedia:Liste